est une expression anglo-saxone signifiant « depuis le début ». Elle peut faire référence à :

 , compilation d' sorti le  ;
 , chanson issue de l'album Trilogy, sorti en  ;
 , album des  sorti le  ;
, album de  sorti en 1995.